Конституционный референдум в Суринаме прошёл 30 сентября 1987 года. На референдум был вынесен вопрос о принятии новой Конституции, предусматривающей избираемый по пропорциональной системе 51-местный однопалатный парламент — Национальную ассамблею, которая выбирает президента страны.

Результаты 
По результатам проведённого референдума при явке в 62,7 % подавляющим количеством голосов — 96,94 % — Конституция была принята.

Примечания 

Референдумы 1987 года
1987 год в Суринаме
Выборы в Суринаме
Конституционные референдумы